Алексей Айгустов:
 Айгустов, Алексей Алексеевич (1801—после 1877) — генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Айгустов, Алексей Иванович (1765—после 1835) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4922; 3 декабря 1834.